Lootens ist der Familienname folgender Personen:

 Charles L. Lootens (1900–1994), US-amerikanischer Tontechniker und Filmtechnikpionier
 Julien Lootens (1876–1942), belgischer Radrennfahrer